Silas puede referirse a lo siguiente:

Personas 
 Silas. Apóstol cristiano.
 Silas. Exfutbolista y entrenador brasileño.
 Silas. Futbolista congoleño.

Otros 
 Silas (Alabama). Una localidad del estado de Alabama, Estados Unidos.
 Silas (personaje). Un personaje de la novela El código Da Vinci.